Ambelókipoi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ambelókipoi (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Ampelókipoi, ort, Västra Makedonien, Nomós Kastoriás, 

Robotskapade Greklandförgreningar